John Baldwin peut désigner :
 John Baldwin (1560-1615), un compositeur et copiste anglais ;
 John Baldwin (1973-), un patineur américain ;
 John W. Baldwin (1929-2015), un historien médiéviste américain ;
 John Baldwin (1892-1975), un as de la RAF ;
 "Johnny" Baldwin (-1952), un autre as de la RAF.